Титул — почётное звание (например, граф, герцог), наследственное или присваиваемое отдельными лицам (обычно дворянам) для подчёркивания их особого, привилегированного положения и требующее соответствующего титулования (например, сиятельство, высочество). Также под титулом понимается словесная формула именования лица в соответствии с его официальным званием (спортивным, артистическим, учёным, церковным, сословным, воинским), общественным или служебным положением.
 Титул — то же, что и титульный лист
 Титул — юридический термин:
 юридическое, документальное основание права на определенные действия, на особое положение, на имущество, на владение товаром (переходящее от продавца к покупателю); 
 особый раздел в законодательном акте.